030  – Codice che designa l'Osservatorio astrofisico di Arcetri, in provincia di Firenze
 030  – Prefisso telefonico del distretto telefonico di Brescia